Chrám slunce nebo sluneční chrám může být:

 Chrám Slunce (Tintinova dobrodružství) – 14. díl komiksové série Tintinova dobrodružství
 Chrám slunce (Lednice) – zaniklý salet v Lednicko-valtickém areálu
 Sluneční chrám v Kónárku – indický hinduistický chrám
 Sluneční chrám v Machu Picchu – obřadní místo inckého kultovního města
 Sluneční chrám v Ollantaytambo – pozůstatky inckého obřadního místa